Noční proud může být:

 nízký tarif dodávky elektrické energie
 pořad Českého rozhlasu